<noinclude>

Шебеко Микола::
 Шебеко Микола Гнатович (1834-1904) — російський генерал від кавалерії, губернатор Бессарабії (1871—1879).
 Шебеко Микола Миколайович (1863-1953) — перший секретар посольства в Данії, в 1912—1913 рр. посланець у Румунії.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок